Hathaway bezeichnet:

 Berkshire Hathaway, US-amerikanisches Holdingunternehmen
 Hathaway Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hathaway (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hathaway (Louisiana)
 Hathaway (Montana)
 Hathaway (Tennessee)
 Hathaway (West Virginia)
 Hathaway Corners (New York)
 Hathaway Mead (Oregon)
 Hathaway Mill (Florida)
 Hathaway Pines (Kalifornien)

Hathaway ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Hathaway (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Andrew Hathaway (1947–2009), österreichischer Schriftsteller, siehe Richard Wunderer
 Anne Hathaway (Ehefrau Shakespeares) (1556–1623), Gattin William Shakespeares
 Anne Hathaway (* 1982), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Donny Hathaway (1945–1979), US-amerikanischer Soul-Musiker
 Garnet Hathaway (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Henry Hathaway (1898–1985), US-amerikanischer Filmregisseur
 John Hathaway (* 1987), englischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Lalah Hathaway (* 1968), US-amerikanische Jazz-, R&B- und Gospelsängerin
 Martin Hathaway (* 1969), britischer Jazzmusiker
 Melissa Hathaway, US-amerikanische Regierungsbeamtin
 Noah Hathaway (* 1971), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Paige Hathaway (* 1988), US-amerikanische Bodybuilderin, Fitness-Bloggerin, Fitnessmodel und Influencerin
 Samuel G. Hathaway (1780–1867), US-amerikanischer Politiker
 Sibyl Hathaway (1884–1974), britische Feudalherrin
 Stanley K. Hathaway (1924–2005), US-amerikanischer Politiker
 William Dodd Hathaway (1924–2013), US-amerikanischer Politiker